Il doppio del torneo di tennis Magdeburg Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frédéric Niemeyer e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Lovro Zovko 7-62, 7-63.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Jens Knippschild (quarti di finale)
 Julian Knowle /  Lorenzo Manta (quarti di finale)

 Petr Kovačka /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 2001